Благоје Јововић
 Десимир Јововић
 Драгиша Л. Јововић
 Иво Јововић
 Мила Јововић
 Милена Јововић
 Милутин Јововић
 Новак Рамов Јововић
 Срећко Јововић